HMS Northumberland ha sido el nombre de ocho buques de la Royal Navy británica, en honor al condado inglés de Northumberland, o al Duque de Northumberland. Se planeó otro más, pero fue cancelado:

  fue un navío de línea armado con 70 cañones botado en 1679. fue reconstruido en 1701 y se hundió durante la gran tormenta de 1703.
  fue un navío de línea armado con 70 cañones botado en 1705. fue reconstruido entre 1719 y 1721, y de Nuevo entre 1741y 1743 quedando su armamento reducido en esta última ocasión reducido a 64 cañones, fue capturado por la armada francesa en Ushant en el año 1744.
  fue un navío de línea armado con 70 cañones botado en 1750. Fue convertido en buque almacén en 1777 y rmomento en el que fue renombrado HMS Leviathan. Fue echado a pique en 1780.
  fue un navío de línea armado con 78 cañones capturado a la armada francesa en 1794 y desguazado en 1795.
  fue un navío de línea armado con 74 cañones botado en 1798. fue convertido en pontón en 1827 y desguazado en 1850.
  fue un acorazado de clase Minotaur botado en 1866. Fue habilitado como buque almacén en 1898 y renombrado como HMS Acheron y en 1904, fue designado como buque escuela. Fue convertido en pontón y renombrado C8 en 1909, y de nuevo, fue renombrado C68 en 1926. Fue vendido en 1927.
 HMS Northumberland debería haber sido un crucero pesado de clase County ordenado en 1929 pero fue cancelado en 1930.
  es una fragata del Tipo 23 botada en 1992 actualmente en servicio.

La HMCS Northumberland debería haber sido una fragata de clase River de la Real Armada Canadiense, pero la orden, fue cancelada en 1943.

Referencias 
J. J Colledge y Ben Warlow, (2006). Buques de la Royal Navy: El registro completo de los buques de guerra de la Royal Navy (Edición revisada.). Londres: Editorial Chatham. ISBN 978-1-86176-281-8. (En inglés).

Nombres de buques británicos